Parc des Sports (Annecy), voetbalstadion in Annecy, Frankrijk
Parc des Sports (Avignon), voetbalstadion in Avignon, Frankrijk
Parc des Sports (Bischheim), voetbalstadion in Bischheim, Frankrijk
Parc des Sports (Haguenau), voetbalstadion in Haguenau, Frankrijk
Parc des Sports (La Chaux-de-Fonds), voetbalstadion in La Chaux-de-Fonds, Zwitserland
Parc des Sports (Sainte-Geneviève-des-Bois), voetbalstadion in Sainte-Geneviève-des-Bois, Frankrijk
Parc des Sports (Sion), voetbalstadion in Sion, Zwitserland
Parc des Sports (Nîmes), voetbalstadion in Nîmes, Frankrijk
Parc des Sports (Genève), voetbalstadion in Genève, Zwitserland